106-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура по дорогам Франции. Гонка проходила с 6 по 28 июля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков.

Список участников с результатами

Маршрут 
Маршрут Тур де Франс-2019 был представлен 25 октября 2018 года в Париже. Он включал 21 этап общей протяжённостью 3480,3 километра, проложенных по территории Франции, а также Бельгии. Гран-депар состоялся в столице Бельгии Брюсселе, что было приурочено к столетию появления на Большой Петле жёлтой майки лидера и пятидесятилетию первой победы на Туре её пятикратного триумфатора бельгийца Эдди Меркса. Финиширует гонка традиционно на Елисейских Полях в Париже. 

Впервые в истории соревнования финиши трёх этапов были расположены на высотах выше 2100 м над уровнем моря. По словам директора гонки Кристиана Прюдомма гонщикам предстояло проехать самый горный Тур де Франс в истории. Второй этап прошёл в формате командной гонки с раздельным стартом, а 13-й — индивидуальной.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21
 

{| cellpadding="4" cellspacing="0" " style="border: 1px solid rgb(200,200,200); color: black; margin: 0 0 0.5em 0; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px; clear: left; ; text-align: left; vertical-align: top; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
!colspan="4" style="background-color:#FFDF80;" align="center" | Генеральная классификация
|-
| scope="col" align="center" |
| scope="col" align="center" | Гонщик
| scope="col" align="center" | Команда
| scope="col" align="center" | Время
|-
| 1-й
|  </td>Ineos
|align="right"| 82ч 57' 00
|-
| 2-й
| 
| Ineos
|align="right"| + 1' 11
|-
| 3-й
| 
| Jumbo-Visma
|align="right"| + 1' 31
|-
| 4-й
| 
| Bora-Hansgrohe
|align="right"| + 1' 56
|-
| 5-й
| 
| Deceuninck-Quick-Step
|align="right"| + 4' 05
|-
| 6-й
| 
| Movistar
|align="right"| + 4' 23
|-
| 7-й
| 
| EF Education First Pro Cycling
|align="right"| + 5' 15
|-
| 8-й
| 
| Movistar
|align="right"| + 5' 30
|-
| 9-й
| 
| Movistar
|align="right"| + 6' 12
|-
| 10-й
| 
| Arkéa-Samsic
|align="right"| + 7' 32
|-
|colspan=5| Источник:  ProCyclingStats
|}

Лидеры классификаций

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Тур де Франс 2019 на FirstCycling